Riikola ist der Familienname folgender Personen:
 Juuso Riikola (* 1993), finnischer Eishockeyspieler
 Simo-Pekka Riikola (* 1992), finnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Ricola